Prvenets kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Prvenets (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), obsjtina Rodopi, 
 Prvenets (distrikt i Bulgarien, Jambol), Obsjtina Straldzja, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar